The Lapins Crétins Heroes est un jeu de cartes créé par Ubisoft et édité par Topi Games. Il est l'adaptation physique du jeu de cartes à collectionner Rabbids Heroes, développé et édité par Ubisoft, précédemment jouable en ligne sur mobile.

Le jeu est commercialisé depuis décembre 2020, exclusivement en France.

Origine 
À la suite de l'arrêt du jeu mobile Rabbids Heroes en 2016, certains employés d'Ubisoft auraient gardé le concept et décidé de l'adapter en version physique au travers d'un jeu de société.

Le jeu a été annoncé le 18 décembre 2020 via une vidéo de présentation sur YouTube.

Présentation

Inspiration 
The Lapins Crétins Heroes reprend l'ensemble des mécaniques présentes dans le jeu mobile, lui même en empruntant une partie au jeu Hearthstone, tout en lui apportant quelques différences de gameplay. 

Les principales différences sont, outre l’utilisation de l’univers des Lapins crétins, que le joueur n'invoque pas de créatures mais contrôle à la place un unique personnage, qu'il pourra déplacer sur un plateau constitué de cases et qu'il utilise des cartes pour affecter directement son personnage ou son adversaire, via des cartes mises en jeu.

But du jeu 
Chaque joueur choisit en début de partie l'un des six héros Lapins crétins et un paquet de cartes qu'il aura précédemment établit. Le but du jeu est de réduire les points de vie de l'adversaire à zéro afin de remporter la partie.

Pour cela, à tour de rôle, les joueurs peuvent effectuer un certain nombre d'actions, telles que se déplacer sur le plateau, attaquer un adversaire si son héros possède une arme ou encore dépenser des cristaux de Moona afin de pouvoir mettre en jeu des cartes, sur le même principe que l'utilisation des points de mana dans Hearthstone.

Mécaniques propres au jeu 
The Lapins Crétins Heroes, même s'il reprend le concept général d'Hearthstone, se distingue par :

 chaque héro possède un nombre de points de vie lui étant propre, ainsi le Chevalier possède 20 points de vie alors que le Ninja en possède seulement 15.
 chaque héro possède un SuperBwaaah , une super attaque qu'il peut utiliser une seule fois dans la partie dès lors qu'il a mis en jeu au moins une carte Arme, Posture et Objet.
 le gameplay se focalise sur l'équipement et le contrôle de son personnage, au lieu d'invoquer des créatures.
 le jeu utilise un plateau sur lequel les héros se déplacent et où leur position ainsi que leur orientation à une influence.
 une mécanique de garde automatique s'active (jusqu'à ce que le joueur ait dix cristaux de Moona) à la fin du tour si le joueur n'a pas attaqué avec une arme durant ce tour, lui permettant d'annuler les dégâts normalement reçus lors de la prochaine attaque frontale (les attaques pouvant venir de dos).
 des mécaniques de téléportation, d'armes hantées, de pose de pièges, d'attaques à distance, de poussée... existent également.

Modes de jeu 
Le jeu propose deux modes de jeux, possédant chacun quelques subtilités :

 Le mode Duel, permettant à deux joueurs de s'opposer sur un terrain constitué de neuf cases en ligne droite.
 Le mode Battle Royale, jouable de deux à six joueurs, sur un plateau représentant une arène hexagonale et possédant des cases à effets, contrairement au mode précédent, telles que des cases permettant de récupérer des points de vie ou bien encore de se téléporter.

Héros 
Six héros sont disponibles dans The Lapins Crétins Heroes :

 le Chevalier
 le Ninja
 le Chasseur
 le Pirate
 le Scientifique
 le Magicien

Chaque héro possède ses propres caractéristiques et a accès à son lot de cartes spécifiques.

Cartes 
Il existe plusieurs types de cartes :

 Les Héros, représentant chacune l'un des six héros, avec ses caractéristiques associées telles que sa distance maximale de déplacement par tour, son nombre de points de vie ou bien encore l'effet de leur SuperBwaaah !!!.
 Les cartes Équipement, divisées en quatre catégories :
 les Armes, permettant d'attaquer les adversaires.
 les Postures, appliquant un effet sur les comportements des héros durant la partie.
 les Objets, permettant d'améliorer d'autres équipements ou bien de faire des dégâts, poser un piège...
 les Ruses, qui déclenchent des effets instantanés, comme affliger des dégâts ou appliquer un état.

 Les cartes Cadeau, qui sont utilisées seulement dans le mode Battle Royale et qui représentent des bonus ou malus que le joueur pioche lorsqu'il se situe sur une case correspondante.

Notes et références

Notes 

 Certaines cartes ne peuvent être utilisées seulement pour un mode de jeu spécifique. Il existe ainsi des cartes en double, ayant le même nom, le même design mais possédant un effet différent, chacune adaptée à l'un des modes de jeu.
 Les cartes Héros sont également disponibles en plusieurs versions, en fonction du mode de jeu mais possèdent également 3 à 4 variantes par rapport à leur SuperBwaaah !!!.
 Le jeu de société reprend l'ensemble des cartes du jeu mobile, plus l'ajout de nouvelles cartes ainsi que des quelques variantes selon le mode de jeu, pour un total de 260 cartes Équipement (contre 200 cartes dans la version mobile) et 21 cartes personnages.
 Contrairement au jeu mobile, chaque joueur peut utiliser un deck de 30 cartes au lieu de 20.
 Certaines cartes dites génériques sont communes à l'ensemble des héros et peuvent donc être librement ajoutées à n'importe quel deck.
 Bien que n'ayant pas d'influence directe sur le gameplay, chaque carte possède un niveau de rareté, indiqué par la couleur du symbole Lapin en bas de la carte (Commune, Rare, Épique et Légendaire). Cette classification provient du jeu mobile qui était un jeu de cartes à collectionner et où l'indicateur de rareté occupait une place plus importante, puisque les cartes n'étaient pas toutes disponibles et les joueurs devaient débloquer ou obtenir ces différentes cartes dans des paquets aléatoires.

Références 

Jeu de société
Adaptation d'un jeu vidéo en jeu de cartes